Stefan Kwiatkowski (1878–1940) – nauczyciel, działacz zawodowy i polityczny
 Stefan Kwiatkowski (1894–1939) – oficer marynarki, dowódca stawiacza min ORP "Gryf"
 Stefan Kwiatkowski (1928–1992) – polski dyplomata, pułkownik Służby Bezpieczeństwa
 Stefan Kwiatkowski – ekonomista, profesor zwyczajny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego
 Stefan Kwiatkowski (ur. 1946) – historyk, profesor zwyczajny, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego
 Stefan Kwiatkowski (1931–2008) – polski samorządowiec i inżynier metalurgii, w latach 1990–1991 prezydent Chorzowa
 Stefan Michał Kwiatkowski (ur. 1948) – pedagog, profesor zwyczajny, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 Stefan Kwiatkowski – absolwent Szkoły Orląt
 Stefan Tomasz Kwiatkowski – polski psycholog i pedagog, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.